Мармион, Симон (ок. 1425—1489) — художник и иллюстратор.
Мармион — роман в стихах Вальтера Скотта.